

Geografia
 Moncalvo – insediamento croato compreso nel comune di Valle
 Moncalvo – comune italiano del Piemonte

Persone
 Il Moncalvo – pittore italiano
 Gigi Moncalvo – giornalista, scrittore e conduttore televisivo italiano
 Giuseppe Moncalvo – attore teatrale italiano
 Roberto Moncalvo – imprenditore italiano

Altro
 15360 Moncalvo – asteroide della fascia principale